Thomas Graham puede referirse a:

 Thomas Graham (1748 – 1843), aristócrata, político y militar británico.

 Thomas Graham (1805 – 1869), químico británico.

 Thomas Graham (1813 – 1891), cirujano y estadístico británico.